L'atletica leggera ha fatto parte del programma dei Giochi olimpici estivi sin dalla nascita del movimento Olimpico moderno con .

Specialità 
Le specialità disputate sono variate grandemente nel corso delle diverse edizioni.

Maschili 
Le specialità nelle quali si sono confrontati gli atleti di sesso maschile sono state 52 nel corso della storia, di cui 24 quelle attuali. Il programma olimpico in campo maschile è invariato dai Giochi olimpici di , quando venne aggiunta la marcia su distanza breve; la 50 chilometri di marcia è l'unica specialità prevista solamente nel programma maschile.

Femminili 
Le competizioni di atletica femminili cominciarono ai Giochi olimpici di .

Miste 
Le competizioni di atletica miste cominciarono ai Giochi olimpici di .

Albo d'oro

Maschile

Femminile

Staffette

Medagliere 
Aggiornato a , non prende in considerazione le medaglie dei Giochi olimpici intermedi di .

In corsivo le nazioni (o le squadre) non più esistenti.

Note

Voci correlate 
 Medagliati olimpici nell'atletica leggera maschile
 Medagliati olimpici nell'atletica leggera femminile
 Record olimpici di atletica leggera
 Nazionale di atletica leggera dell'Italia

Altri progetti

Collegamenti esterni